Constituição outorgada
 Constituição francesa de 1814
 Carta Constitucional portuguesa de 1826